Guillot ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Guillot (1849–1930), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Jacques Guillot (* 1945), französischer Autorennfahrer
 Jaume Duch Guillot (* 1962), spanischer Politiker und Sprecher des Europäischen Parlaments
 Jean-Baptiste Guillot, genannt Guillot père (1803–1882), französischer Rosenzüchter
 Jean-Baptiste André Guillot, genannt Guillot fils (1827–1893), französischer Rosenzüchter
 Jean-Pierre-François Guillot-Duhamel (1730–1816), französischer Bergbauexperte und Metallurge
 Jerome Guillot-Vignot, französischer Bogenschütze, Trainer und Bogenbiathlet
 John Allen Guillot (* 1938), US-amerikanischer Musiker, siehe Johnnie Allan
 Laure Albin Guillot (1879–1962), französische Fotografin
 Olga Guillot (1922–2010), kubanische Sängerin 
 Pierre Guillot (1855–1918), französischer Rosenzüchter
 René Guillot (1900–1969), Afrikareisender und Autor von Jugendbüchern
 Sarah Guyard-Guillot († 2013), französische Artistin und Stuntfrau

Siehe auch:
 Guillot N.N.; ein französischer Mechaniker und Goldschmied, auf den das Guillochieren zurückgehen soll
 Guillot de Paris, Verfasser von Le dit des rues de Paris, Ende 13. – Anfang 14. Jh.
 Joseph-Ignace Guillotin